PAK kan syfta på:

 PAK, polycykliska aromatiska kolväten.
 PaK, förkortning för Panzerabwehrkanone, tyska pansarvärnskanoner. Se PaK 40 och PaK 43.
 Landskod, ISO 3166, för Pakistan.
 IATA:s flygplatskod för Port Allen Airport Hanapepe, Hawaii, USA